Sint-Franciscusinstituut (Brakel)
Sint-Franciscusinstituut (Melle)